Алексєєв Валерій Миколайович — російський журналіст
 Алексєєв Валерій Павлович — радянський антрополог та історик